Saint-Erblon kan syfta på:
 Saint-Erblon, Ille-et-Vilaine
 Saint-Erblon, Mayenne